Umarizal kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Umarizal (ort), Rio Grande do Norte, 
 Umarizal (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar